Constantin Nicolaescu – militare e politico rumeno
 Eugen Nicolăescu – economista e politico rumeno
 Gabriela Nicolaescu – scultrice rumena
 Ion Nicolăescu – calciatore moldavo, attaccante
 Sergiu Nicolaescu – regista, attore e politico rumeno